

Роббінсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Роббінсвілл Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Роббінсвілл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі